Хошкруд ( - «Высохшая река») — название нескольких населённых пунктов в Иране. Происходит от слова «хошк» - «сухой», является однокоренным со словом «хошкбар» - «сухофрукты».
 Хошкруд — Зарандийе (шахрестан).
 Хошкруд (Амол) — провинция Мазендеран.
 Хошкруд (Хармабад) — шахрестан Тоникабон (Мазендеран).